Canto d'amore (film 1947) – film statunitense del 1947, diretto da Clarence Brown
Il richiamo (film 1929) – film del 1929, diretto da Erle C. Kenton
Song of Love – brano musicale di Paul McCartney
Song of Love (あいのうた) – brano musicale dei Do As Infinity

Pagine correlate
Love Song
Love Songs